Kalundborg (gemeente), een gemeente in Denemarken
 Kalundborg (plaats), een plaats in bovengenoemde gemeente